Le nom Marko Stanković peut faire référence à :
 Marko Stanković (1986-), un footballeur autrichien ;
 Marko Stanković (1988-), un coureur cycliste serbe.